Ramu-Expedition steht für:
 die Erste Ramu-Expedition (auch Kaiser-Wilhelmsland-Expedition) von 1896
 die Zweite Ramu-Expedition von 1898
 die Dritte Ramu-Expedition von 1899